Архиепископ Феогност (в миру Андрей Григорьевич Лебедев; 1801—1869) — епископ Русской православной церкви. Архиепископ Псковский и Порховский.
 Митрополит Феогност (в миру Егор Иванович Лебедев; 1829—1903) — епископ Русской православной церкви. Митрополит Киевский и Галицкий.